Il doppio del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Scott Davis e David Pate che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Scott Davis /  David Pate (Campioni)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (semifinali)
 Patrick Galbraith /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Peter Lundgren (secondo turno)

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Brian Garrow /  Brad Pearce (primo turno)
 Sven Salumaa /  Tobias Svantesson (primo turno)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1991